Джиргатол — населённые пункты и сельская община в Таджикистане:
 Джиргатол — название села Сариосиёб до 2022 г в Лахшском районе.
 Джиргатол — название посёлка Вахдат до 2008 года.
 Джиргатол — название джамоата Навруз (до 2022 г.) в Лахшском районе.
 Джиргатол — название района Лахш до 2016 года.